Horvátország
Podi falu Trilj községben, Split-Dalmácia megyében

 Montenegró
 Podi, falu Bar községben
 Podi, falu Herceg Novi községben